Harksen ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Harksen (1897–1985), deutscher Archivar
 Jürgen Harksen (* 1960), deutscher Wirtschaftskrimineller und Autor
 Rüdiger Harksen (* 1954), deutscher Leichtathletiktrainer
 Verena C. Harksen (* 1942), deutsche Autorin und Herausgeberin